Miejscowości w Polsce
 Sokołowo-Parcele – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Brześć Kujawski 
 Sokołowo-Parcele – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Obryte